Klinikum Großhadern – clinica universitaria di Monaco di Baviera
Klinikum Großhadern – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera